Роселини може да се отнася за:
 Изабела Роселини (р. 1952), италианска актриса
 Роберто Роселини (1906-1977), италиански режисьор